Callum Smith (ur. 1990) – brytyjski bokser
 Callum Smith (ur. 1992) – brytyjski biegacz narciarski